Hrvatska:
 Resnik (Pleternica), naselje u općini Pleternica
 Resnik (Kaštela), predio u Kaštelima, gdje se nalazi Zračna luka Split
 Resnik (arheološko nalazište), Kaštela
 Kulturno-povijesna cjelina naselja Resnika, Zagreb
 Tradicijski objekt, Resnik I kbr. 85/1, Zagreb
 Tradicijski objekt, Resnik kbr. 6, Zagreb

BiH:
 Resnik (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Resnik (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Resnik (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Slovenija:
 Resnik (Zreče, Slovenija), naselje u općini Zreče

Srbija:
 Resnik (Rakovica), prigradsko naselje u beogradskoj općini Rakovica